La nazionale di pallavolo maschile del Marocco è una squadra africana composta dai migliori giocatori di pallavolo del Marocco ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Marocco.

Risultati

Campionato africano

Collegamenti esterni